Katastralgemeinde Osterwitz bezeichnet:
 Katastralgemeinde Osterwitz (Gemeinde Deutschlandsberg), Katastralgemeinde der Gemeinde Deutschlandsberg, Steiermark, Österreich
 Katastralgemeinde Osterwitz (Gemeinde Sankt Georgen am Längsee), Katastralgemeinde der Gemeinde Sankt Georgen am Längsee, Kärnten, Österreich